Київський коледж театру і кіно — заснований у 2002 році на базі Київського театрального училища. Коледж є навчальним закладом І рівня акредитації. Ліцензія АВ № 301786 від 14.03.2007 р.

Директор і художній керівник коледжу — Попов Леонід Петрович, заслужений артист України, доцент.

Викладачі коледжу — народні і заслужені артисти України, провідні майстри мистецтв, професорсько-викладацький склад вищих мистецьких навчальних закладів Києва.

Студенти та викладачі коледжу — постійні учасники мистецьких акцій, молодіжних вистав та концертів. На базі коледжу працює навчальний театр.

Коледж здійснює навчання студентів за спеціальностями: актори театру і кіно, художники-бутафори, костюмер-модельєри, гример-візажісти. Випускники отримують диплом державного зразка. Випускники коледжу працюють в театрах України та продовжують навчання в Вузах. Навчання платне.

Для абітурієнтів працюють підготовчі курси, проводяться консультації.
Іногороднім надається гуртожиток.

Джерела 
 Офіційний сайт 

Коледжі Києва